Самуэль Монтифор Лонгфилд (; 1802, Ирландия — 21 ноября 1884, Дублин, Ирландия) — ирландский экономист.

Биография 
Служил адвокатом, затем был судьёй. Впоследствии первый профессор кафедры политической экономии в Тринити-колледже (Дублин).

Представитель австрийской школы, также маржинализма. Внёс вклад в развитие трудовой теории стоимости и теории распределения.

Основные труды 
 Four Lectures on Poor Laws, 1834.
 Lectures on Political Economy, 1834 ISBN 1409959198
 Three Lectures on Commerce and One on Absenteeism, 1835

Примечания

Литература 
 
 Joseph A. Schumpeter, Geschichte der ökonomischen Analyse, Kap. 4,1 (Kurze Würdigung)
 Laurence S. Moss, Mountifort Longfield. Ireland’s First Professor of Political Economy
 E.R.A. Seligman, On Some Neglected British Economists

Ссылки 
 Samuel Mountifort Longfield 

Экономисты Ирландии